alkohole (związki organiczne)
 alkohol etylowy
 napój alkoholowy

Zobacz też